Premier Soccer League (2010/2011) – 15. edycja rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Południowej Afryki. Tytułu nie obroniła drużyna Supersport United. Nowym mistrzem RPA został zespół Orlando Pirates Johannesburg. Tytuł król strzelców zdobył Knowledge Musona, który w barwach klubu Kaizer Chiefs Johannesburg strzelił 15 goli.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy 

Źródło: fifa.com - Topscorers

Nagrody indywidualne 
 Piłkarz sezonu –  Thulani Serero (Ajax Kapsztad)
 Bramkarz sezonu –  Amour Patrick Tignyemb (Bloemfontein Celtic)
 Młody piłkarz sezonu –  Thulani Serero (Ajax Kapsztad)
 Trener sezonu –  Ruud Krol (Orlando Pirates)
 Strzelec gola sezonu –  Tlou Segolela (Orlando Pirates)
 Król strzelców –  Knowledge Musona (Kaizer Chiefs)
 Sędzia sezonu –  Daniel Bennett
Źródło: Premier Soccer League Awards

Zobacz też 
 Premier Soccer League

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Południowej Afryce
2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
2010 w Południowej Afryce
2011 w Południowej Afryce